Elitserien er

 Svenska hockeyligan (1975-2013: Elitserien i ishockey)
 Handbollsligan (1990-2016: Elitserien i håndbold)
 Svensk handbollselit - (1989-2016: Elitserien i kvindehåndbold)
 Elitserien i bandy
 Elitserien i orientering
 Elitserien i volleyball for mænd
 Elitserien i volleyball for kvinder